Jméno a příjmení Bedřich Blažek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Bedřich Blažek (kněz) – český římskokatolický kněz, varhaník, dirigent, hudební skladatel a osobní arciděkan (1928–2017)
 Bedřich Blažek (malíř) – český malíř, otec přechozího (1901–1960)